Кайова — язык народа кайова, один из индейских языков США. Относится к кайова-таноанской семье языков. Распространён главным образом в округах Каддо, Кайова и Команч штата Оклахома.

Марианна Митун сообщает о 300 носителях языка на 1999 год. Intertribal Wordpath Society — некоммерческая организация по сохранению коренных языков Оклахомы оценивает максимальное число говорящих в 400 человек. Справочник Ethnologue говорит о 1 100 носителях (по данным переписи 2000 года). Как и большинство индейских языков США, кайова находится на грани вымирания. Большинство носителей — пожилые люди.

Примечания

Литература 
Crowell, Edith (1949). "A preliminary report on Kiowa structure". International Journal of American Linguistics 15: 163–167. doi:10.1086/464040.
Gonzales, Alecia Keahbone. (2001). Thaum khoiye tdoen gyah: Beginning Kiowa language. Chickasha, OK: University of Science and Arts of Oklahoma Foundation. ISBN 0-97-138940-3.
Hale, Kenneth (1962). "Jemez and Kiowa correspondences in reference to Kiowa-Tanoan". International Journal of American Linguistics 28: 1–5. doi:10.1086/464664.
Harbour, Daniel. (2003). The Kiowa case for feature insertion.
Harrington, John P. (1928). Vocabulary of the Kiowa language. Bureau of American Ethnology bulletin (No. 84). Washington, D.C.: U.S. Govt. Print. Off.

Кайова-таноанские языки
Языки США